Valdés oder Valdes steht für:
 Valdés (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Valdés (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Valdés ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Valdés (Asturien), Großgemeinde in der Region Asturien, Spanien
 Valdés (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires,  Argentinien
 Valdés (Halbinsel), Halbinsel in Argentinien

Siehe auch:
 Valdez